Die 2. Bundesliga 1975/76 wurde in zwei Staffeln (Nord und Süd) zu je 20 Mannschaften ausgespielt. Die beiden Staffelmeister Tennis Borussia Berlin (Staffel Nord) und 1. FC Saarbrücken (Staffel Süd) stiegen direkt in die Bundesliga auf. Der dritte Aufstiegsplatz wurde in der Relegation zwischen den beiden Zweitplatzierten Borussia Dortmund (Staffel Nord) und 1. FC Nürnberg ausgespielt. Hierbei setzte sich Dortmund durch und stieg in die Bundesliga auf.

Aus der Bundesliga stiegen Hannover 96, Bayer 05 Uerdingen (in die Staffel Nord) und Kickers Offenbach (in die Staffel Süd) ab und spielten in der folgenden Saison in der zweiten Liga.

Nord 
Tennis Borussia Berlin schaffte als Meister der 2. Bundesliga Nord den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, aus der man ein Jahr zuvor als Tabellenvorletzter abgestiegen war. Der ebenfalls im Vorjahr abgestiegene Wuppertaler SV verpasste dieses Ziel als Tabellenfünfter. Als zweiter Aufsteiger setzte sich Borussia Dortmund in der Relegation gegen den zweiten der 2. Bundesliga Süd, dem 1. FC Nürnberg, durch. Damit war nach vier Jahren Zweitklassigkeit wieder die Bundesliga erreicht.

Absteiger in die jeweiligen Oberligen waren der 1. FC Mülheim, SpVgg Erkenschwick, DJK Gütersloh und der Spandauer SV. Keiner dieser Vereine schaffte in der folgenden Saison den direkten Wiederaufstieg.
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Norbert Stolzenburg von Tennis Borussia Berlin mit 27 Toren.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Norbert Stolzenburg von Tennis Borussia Berlin mit 27 Treffern.

Aufstiegsrunden zur 2. Bundesliga Nord 
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: VfL Wolfsburg, Bonner SC, SV Arminia Hannover und SC Herford.

siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1976/77

Süd 
Der 1. FC Saarbrücken stieg zwölf Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga als Meister der 2. Bundesliga Süd wieder auf. Der als Liga-Zweiter für die Relegation qualifizierte 1. FC Nürnberg scheiterte am Zweiten der Liga Nord, Borussia Dortmund. Somit verblieb Nürnberg in der zweiten Liga und stieg erst zwei Jahre später wieder in die höchste Spielklasse auf.
Der Vorjahresabsteiger aus der ersten Liga, der VfB Stuttgart, erreichte den elften Tabellenplatz, ohne eine Chance auf den Aufstieg gehabt zu haben.

Neben den Liga-Neulingen SSV Reutlingen 05 und Eintracht Bad Kreuznach stieg der Vorjahres-Dritte 1. FC Schweinfurt 05 aus der 2. Bundesliga ab. Aufgrund der Lizenzrückgabe des 1. FSV Mainz 05 und dem damit verbundenen Abstieg in die Amateurliga Südwest verblieb der sportlich abgestiegene SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga.

Torschützenkönig der Südstaffel wurde mit 29 Treffern Karl-Heinz Granitza von Röchling Völklingen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Staffel Süd wurde Karl-Heinz Granitza von SV Röchling Völklingen mit 29 Treffern.

Aufstiegsrunden zur 2. Bundesliga Süd 
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: Eintracht Trier, BSV 07 Schwenningen, KSV Baunatal und FV Würzburg 04.

siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1976/77

Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga 
In den beiden Aufstiegsspielen trafen die Staffelzweiten Borussia Dortmund und 1. FC Nürnberg aufeinander. Hierbei sicherte sich Dortmund durch einen 1:0-Erfolg im Hinspiel und einem abschließenden 3:2-Sieg im Rückspiel den Aufstieg in die Bundesliga.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger 

1975/76
Fußballsaison 1975/76